El término Palacio de la Inquisición alude, en esta enciclopedia, a los siguientes edificios:

 al Palacio de la Inquisición, en Cartagena de Indias, Colombia;
 al Palacio de la Inquisición, en Murcia, España;
 al Palacio de la Inquisición, a la fecha Palacio de la Escuela de Medicina, en la Ciudad de México, México.